«3-й Белору́сский фронт» (сокращ. «3Бел. Ф») — оперативно-стратегическое объединение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооружённых сил СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). 

Образован на западном направлении 24 апреля 1944 года на основании директивы Ставки ВГК в результате разделения Западного фронта на 2-й и 3-й Белорусские фронты. Расформирован 15 августа 1945 года на основании приказа НКО СССР полевое управление обращено на формирование управления Барановичского военного округа.

Состав фронта 
Первоначально в состав 3-го Белорусского фронта были включены 5-я, 31-я, 39-я армии и 1-я воздушная армия. В последующем в него входили 2-я и 11-я гвардейские, 3-я, 21-я, 28-я, 33-я, 43-я, 48-я, 50-я армии, 5-я гвардейская танковая и 3-я воздушная армии.

Участие в операциях и сражениях 
В ходе Белорусской операции 1944 года фронт провёл Витебско-Оршанскую (совместно с 1-м Прибалтийским фронтом), Вильнюсскую и Каунасскую операции. Его войска продвинулись на глубину 500 км, освободили города Витебск, Орша, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас и другие, вышли к государственной границе СССР с Восточной Пруссией.

В начале октября 1944 года фронт силами 39-й и 1-й воздушной армий участвовал в Мемельской операции 1-го Прибалтийского фронта, в результате которой была изолирована и прижата к Балтийскому морю курляндская группировка противника. 

Во второй половине октября 1944 года силами фронта была проведена Гумбиннен-Гольдапская операция, в ходе которой войска фронта продвинулись на глубину от 30 до 60 км в Восточную Пруссию и в Северо-Восточную Польшу, овладели городами Шталлупенен (Нестеров), Голдап, Сувалки.

В январе-апреле 1945 года войска 3-го Белорусского фронта участвовали в Восточно-Прусской стратегической операции, в ходе которой 13-21 января провели Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию.

Во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом они прорвали глубоко эшелонированную оборону, продвинулись на глубину 70-130 км, вышли на подступы к Кёнигсбергу и блокировали восточно-прусскую группировку противника, а затем (13-29 марта) ликвидировали её и вышли к заливу Фришес-Хафф.

С 6 по 9 апреля 1945 года войска фронта провели Кёнигсбергскую операцию, в результате которой штурмом овладели крепостью и городом Кёнигсберг (ныне — Калининград).

25 апреля 1945 года, завершив ликвидацию земландской группировки войск противника, овладели портом и городом Пиллау (ныне — Балтийск).

Расформирование фронта 
15 августа 1945 года на основании приказа НКО СССР фронт расформирован, полевое управление обращено на формирование управления Барановичского военного округа.

Командование

Командующие 
 Генерал полковник, с 26 июня 1944 — Генерал армии Черняховский Иван Данилович (24 апреля 1944 — 18 февраля 1945);
 Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович (20 февраля — 26 апреля 1945);
 Генерал армии Баграмян Иван Христофорович (26 апреля — 15 августа 1945).

Члены Военного совета 
 Генерал-лейтенант Макаров Василий Емельянович (24 апреля 1944 — 15 августа 1945);
Генерал-лейтенант интендантской службы Хохлов Иван Сергеевич (24 апреля 1944 — 15 августа 1945).

Начальник политического управления 
 Генерал-майор Казбинцев Сергей Богданович (24 апреля 1944 — 15 августа 1945).

Начальник штаба 
 Генерал-лейтенант, с 23 августа 1944 — Генерал-полковник Покровский Александр Петрович (24 апреля 1944 — 15 августа 1945).

Командующий БТ и МВ 
 Генерал-лейтенант танковых войск, с 15 июля 1944 — Генерал-полковник танковых войск Родин Алексей Григорьевич (24 апреля 1944 - 15 августа 1945).

Газета 
Выходила газета «Красноармейская правда». Редактор — полковник Фоменко Яков Михайлович (1902—?).

См. также 
 1-й Белорусский фронт
 2-й Белорусский фронт
 Список фронтов вооружённых сил РККА (1941—1945)

Примечания

Литература 
 Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900-2018 гг. из фондов Российской государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019.

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article117707.html Фронты Советских Вооружённых Сил во время Великой Отечественной войны (1941—1945).] // bse.sci-lib.com
 3-й Белорусский фронт. — Великая Отечественная война 1941—1945 гг. // archive.is

1944
24

Участники Гумбиннен-Гольдапской операции
Участники Хейльсбергской операции‎